Бошко Шутало (; родился 1 января 2000 года, Меткович, Хорватия) — хорватский футболист, защитник загребского «Динамо».

Клубная карьера

«Осиек» 
Шутало — воспитанник клуба «Осиек». 19 сентября 2018 года в поединке Кубка Хорватии против «Загореца» Бошко дебютировал за основной состав. 20 октября в матче против «Рудеша» он дебютировал в чемпионате Хорватии.

«Аталанта» 
В январе 2020 года перешёл в итальянскую «Аталанту». Дебютировал за клуб 2 июля 2020 года в матче против «Наполи», выйдя на замену на 89 минуте. В своём следующем матче против «Кальяри» вышел в стартовом составе и отыграл 83 минуты. В последующих матчах сезона также принял участие, в основном выходя на замену и в общем выйдя на поле за клуб 7 раз. 

Новый сезон начал 26 сентября 2020 года, выйдя в стартовом составе против «Торино» и проведя на поле все 90 минут. Затем на несколько матчей вышел со скамейки запасных, а после стал постоянным игроком скамейки, почти не получая игровой практики. Свой дебютный гол за клуб забил 14 января 2021 года в Кубке Италии против «Кальяри». После получил травму лодыжки, вышел на 2 матча против «Наполи» в рамках Серии А и Кубка Италии, а также сыграл один матч в чемпионате против «Кальяри» и снова травмировал лодыжку. По итогу сезона сыграл 9 матчей во всех турнирах и отличился 1 голом.

Аренда в «Верону» 
В августе 2021 года отправился в аренду в «Верону». Дебютировал в клуб 27 августа 2021 года в матче против «Интернационале», выйдя на замену на 75 минуте матча вместо Марко Фараони. По началу сезона чередовал игры со старта и со скамейки запасных. Также игрока немного тревожили травмы. С февраля 2022 года закрепился в основной команде, выходя на каждую игру в стартовом составе. По итогу сезона провёл за клуб 24 матча в Серии А и 1 матч в Кубке Италии.

«Динамо» (Загреб) 
В июле 2022 года перешёл в загребское «Динамо». Взял себе футболку с «4» номером.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Динамо» Загреб